La palabra manasa o manasá (‘mente’ en sánscrito) tiene varios significados:

 Manasa (India), ciudad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
 Manasá Sarovara, el ‘lago de la mente’, al sur del monte Kailás (Tíbet).
 Manasá (diosa hinduista), diosa popular de las serpientes y el veneno.
 Manasá (nombre de Visnú), una forma del dios Visnú. En el Majábharata (siglo III a. C.) dice: «El ser primigenio, sin principio ni disolución, indivisible, que no se gasta y es inmortal, los sabios lo llaman Manasá». Su nombre significa ‘intelectual, inteligente’.
 Manasá (sabio hinduista), nombre de un rishi-sabio, que aparece en el Rig-veda 5.44.10 (el texto más antiguo de la literatura de la India, de mediados del II milenio a. C.). Su nombre significa ‘inteligente’.
 Manasá (demonio), una serpiente demoníaca, en el Majábharata (siglo III a. C.).
 Manasá, hijo de Vapush Mat, según el Markandeia-purana.
 Manasá (antepasados), un tipo de antepasados fallecidos; eran considerados hijos del sabio Vásista.